Bielany (gemeente), een gemeente in Polen
Bielany (powiat Sokołowski), een plaats in Polen
Bielany, een wijk in Toruń
Bielany, een wijk in Krakau
Bielany (Warschau), een wijk in de Poolse hoofdstad Warschau